Supercoppa svizzera 2020 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa svizzera 2020 – torneo di pallavolo maschile